El mazama bru del Yucatán (Mazama pandora) és una petita espècie de cérvol originària de la Península del Yucatán, a Mèxic. Tot i que viu en boscos tropicals humits com els altres mazames, el mazama bru del Yucatán també viu en hàbitats oberts i àrids del Yucatán. En algunes llistes se'l tracta com a subespècie o un sinònim del mazama centreamericà (M. temama).

Referències 

Mazames